Можга — село в Можгинском районе Удмуртии. Административный центр Можгинского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено в центральной части района, на реке Ныша, в 8 км к югу от города Можга.

История 
По легенде село основал удмуртский богатырь Мардан и будущее село получило название по имени его младшего сына. Первым письменным упоминанием села является Ландратская перепись 1716 года, среди населённых пунктов сотни Андрея Байтемирова Арской дороги Казанского уезда упоминается деревня Бусорман-Можга. Приход села Можга открыт по определению Священного Синода от 3 июня 1751 года. В 1754 году строительство деревянной церкви закончено и 30 ноября она была освящена во имя Казанской Божьей Матери. В связи с образованием Елабужского уезда в 1780 году, в селе размещена становая квартира второго налогового стана уезда. В 1844 году вместо деревянного храма отстроена каменная Казанско-Богородицкая церковь. По итогам десятой ревизии в 1859 году в 93 дворах проживало 517 жителей и размещались — волостное и сельское правление, православная церковь, торжок, две водяных мельницы, кирпичное и селитряное заведения.

С 1921 года в связи с разделом Елабужского уезда и образованием Можгинского уезда, в селе размещён административный центр нового уезда, с 8 января 1921 года по 3 апреля 1924 года село называлось — город Можга. В результате пожара 1924 года деревянный город практически полностью выгорел, уездное управление срочно переведено в посёлок Сюгинского завода, из административных служб остался только сельсовет, после восстановления Можга снова стала селом.

Население

Объекты социальной сферы 
 Можгинская средняя общеобразовательная школа
 Можгинский детский сад
 Сельский дом культуры
 Фельдшерско-акушерский пункт
 Школа искусств

Улицы 

 Вишурская улица
 Западная улица
 Заречная улица
 Кинягильская улица

 Луговая улица
 Микрорайон
 Можгинская улица
 Новая улица

 Улица Огородникова
 Удмуртская улица

Примечания

Ссылки 
 Отделение почтовой связи Можга-село на сайте Почта России

Населённые пункты Можгинского района
Населённые пункты России, утратившие статус города